De Serie A 1999/00 was het 97ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 69ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 764 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,50 doelpunt per wedstrijd. Lazio Roma werd kampioen.

Acht duels voor het einde van de competitie leek Juventus nog op rozen te zitten. De Bianconeri koesterden een voorsprong van maar liefst negen punten op Lazio Roma. Nederlagen tegen AC Milan, Lazio Roma en Hellas Verona deden de comfortabele marge echter als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op de laatste speeldag (14 mei) speelde Juventus tegen Perugia, de nummer dertien van de ranglijst. De club uit Turijn, getraind door Carlo Ancelotti, stond op dat moment twee punten voor op Lazio Roma. Door hevige regenval in de rust van Perugia-Juventus kwam het veld blank te staan. Pas na een uur was de grasmat weer bespeelbaar. Kort na de hervatting maakte Perugia via Alessandro Calori de openingstreffer. Juventus liet een aantal goede kansen onbenut en moest toezoen dat Lazio, dat met 3-0 won van Reggina, de Scudetto pakte.

Uitslagen

Eindstand

Play-off

Europees voetbal

Internazionale geplaatst voor kwalificatie UEFA Champions League 2000/01, AC Parma naar UEFA Cup.

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1999/00 uit in de Serie A.

SS Lazio

Bijgaand een overzicht van de spelers van SS Lazio, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Sven-Göran Eriksson voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 1999/00
Coppa Italia 1999/00
AC Milan in het seizoen 1999/00

Competitievoetbal 1999/00
Italiaans voetbalseizoen